Felipe Hernández hace referencia a:

 Felipe Hernández Cava: (1953) guionista de historietas y director editorial español.
 Felipe Hernández Martínez: (1913 - 1936) sacerdote salesiano, estudiante de Teología beatificado por Juan Pablo II.
 Felipe Hernández Sanhueza: (1988) futbolista chileno.
 Felipe Hernández: (1998-) futbolista colombiano-estadounidense.